Новобе́лицкая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Новобелицкая улица — улица в Гомеле.

Россия 
 Новобелицкая улица — улица в Санкт-Петербурге.